366-й гвардейский мотострелковый Мозырский Краснознамённый ордена Суворова полк (366-й гв.мсп) — формирование мотострелковых войск в составе Вооружённых сил СССР и Объединённых Вооружённых Сил СНГ.

История полка

Довоенный период 
История полка берёт своё начало с 3-й Туркестанской кавалерийской дивизии (3-я кд) Туркестанского фронта, участвовавшей в боях с войсками адмирала Колчака.

3-я кд принимала участие на завершающем этапе Гражданской войны.

По приказу командования Туркестанского фронта № 144/581 от 4 августа 1921 года 3-я кд была расформирована. На её базе были созданы 7-я и 8-я отдельные кавалерийские бригады (7-я и 8-я окбр).
7-я окбр участвовала в боевых действиях с басмачами в Туркменской ССР до 30-х годов.

В 1931 году 7-я окбр была переформирована в 8-ю горно-кавалерийскую дивизию и передислоцирована в Фергану (основные части дивизии) и Наманган (112-й горно-кавалерийский полк) Узбекской ССР.

В июле 1936 года 8-я горно-кавалерийская дивизия поменяла нумерацию и стала 21-й горно-кавалерийской дивизией.

Период Великой Отечественной войны 
К 12 июля 1941 года 21-я горно-кавалерийская дивизия была развёрнута по полному штату и дислоцировалась в г. Чирчик. Она имела — 4186 человек (415 начальствующего, 640 младшего начальствующего и 3131 рядового состава), 3345 лошадей (2580 строевых, 539 артиллерийских, 226 обозных), 66 автомобилей (40 грузовых, 20 специальных, 6 легковых), 6 тракторов, 5 мотоциклов, 2721 винтовку и карабин, 98 ручных и 55 станковых пулемётов, 6 45-мм пушек, 29 76-мм горных пушек, 4 122-мм гаубицы, 11 БТ-5 и 17 бронеавтомобилей.

В составе 21-й гкд на момент убытия на фронт вошли:
 17-й Хорезмский горно-кавалерийский полк;
 67-й Актюбинский четырежды Краснознамённый горно-кавалерийский полк;
 112-й горно-кавалерийский полк;
 22-й отдельный конно-артиллерийский дивизион;
 23-й отдельный бронетанковый дивизион;
 21-я отдельная зенитная батарея;
 21-й отдельный разведывательный эскадрон (с 30 октября 1941 года);
 14-й отдельный сапёрный эскадрон;
 13-й отдельный эскадрон связи;
 5-й отдельный медико-санитарный взвод (впоследствии — эскадрон);
 21-й отдельный эскадрон химической защиты;
 16-й продовольственный транспорт;
 4-й отдельный взвод подвоза ГСМ;
 225-й дивизионный ветеринарный лазарет;
 310-й полевой хлебозавод;
 40-я шорно-седельная мастерская;
 42-я подвижная ремонтная база;
 212-я полевая почтовая станция;
 223-я полевая касса Госбанка.
Передислокация 21-й гкд на фронт произошла 23-26 июля 1941 года. Части дивизии были сосредоточены на станциях Унеча и Песочная Брянской области.

По плану руководства 21-я гкд совместно с частями 52-й кавалерийской дивизии готовились к рейду по тылам группировки войск Вермахта по Ельней. оОба соединения составили вторую по счёту кавалерийскую группу генерала Городовикова.

21-я гкд и 52-я кд были включены в состав Оперативной группы войск 28-й армии Западного фронта, которой руководил Качалов В.Я, готовившего удар по тылам противника из Рославля на Смоленск.

1 августа дивизия разделившись на две тактические группы вступила в бой с танковыми частями из группы Гудериана на территории Шумячского района Смоленской области и Климовичского района Могилевской области БССР. В результате тяжёлых боёв в Смоленской области был полностью потерян 23-й отдельный бронетанковый дивизион. 112-й горнокавалерийский полк с большими потерями вырвался из окружения.

Первоначально планируемый рейд в тыл противника, ввиду внезапно перешедшего в быстрое наступление противника, создало так называемый Гомельский котёл, в котором в окружение попала вся 21-я гкд. В августе 1941 года в Климовичском районе 21-й гкд фактически была уничтожена. Разрозненные части дивизии, которым удалось выйти из окружения, в начале сентября были сведены в 112-й горнокавалерийский полк.

30 сентября 1941 года остатки 52-й кд и 21-й гкд вели боевые действия в Ямпольском районе Сумской области УССР.

1 октября 1941 года остатки 283-й сд, 52-й кд, 21-й гкд 150-й и 121-й танковых бригад вели оборонительные бои в Глуховском районе Сумской области.

2 октября 1941 года остатки 21-я гкд и 52-я кд оказались в тылу противника в районе Орловка Ямпольского района Сумской области. С этого момента и до 23 октября 21-я гкд непрерывно участвуя в боях вместе с другими частями и соединениями 3-й и 13-й армии продвигается в восточном направлении для совершения прорыва из окружения.

23 октября 1941 года остатки 21-й гкд выходят из окружения и совершают марш в н.п. Цветаево Курской области.
6 ноября 1941 года дивизия вышла к н.п. Корсаково Орловской области, где была переподчинена в состав 3-й армии Брянского фронта.

В конце ноября 1941 года 21-я кд вывели на отдых и пополнение в Липецк и Тамбов. Рядовой личный состав, не имевший ранений, был передан в состав 55-й кд.

5 декабря 1941 года 21-я гкд приступила к обороне Липецка. Личный состав дивизии был пополнен. 
К марту 1942 года 21-я гкд была полностью укомплектована и передана в состав 8-го кавалерийского корпуса Брянского фронта. Боевая учёба продолжалась до июня 1942 года.

В период с 17 июля по 3 августа 21-я гкд в составе Оперативной группы Чибисова Брянского фронта участвовала в наступлении в Большеверейском районе Воронежской области.

3 августа 1942 года 21-я гкд и 52-я кд вошли в состав 8-го кк 38-й армии.

22 октября 1942 года 8-й кк вошёл в состав 5-й танковой армии Юго-Западного фронта.

8 ноября 1942 года 8-й кк вышел к реке Дон и начал контрнаступление.

В ноябре 1942 года 21-я гкд в составе 8-го кк Юго-Западного фронта принимала участие в окружении гитлеровской группировки под Сталинградом.
8-й кк (в составе 21-й, 55-й и 112-й кавалерийские дивизии) находился в непрерывных боях с 19 ноября 1942 года — с начала операции «Уран».

За мужество и героизм военнослужащих 8-й кк проявленный в ходе Сталинградской битвы, корпус был удостоен гвардейского звания. При этом изменилась нумерация полков и дивизий.

Приказом НКО СССР № 78 от 14 февраля 1943 года 21-я кавалерийская дивизия была преобразована в 14-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию (14-я гв.кд).

14-я гв.кд входила в состав 7-го гвардейского кавалерийского Бранденбургского ордена Ленина Краснознамённого ордена Суворова корпуса (7-й гв.кк).

Также сменили нумерацию большинство частей дивизии и состав стал следующим:
 52-й гвардейский кавалерийский полк — бывший 17-й гкп;
 54-й гвардейский кавалерийский полк — бывший 67-й гкп;
 56-й гвардейский кавалерийский полк — бывший 112-й гкп;
 114-й гвардейский танковый полк;
 146-й гвардейский артиллерийско-миномётный полк
 18-й гвардейский отдельный дивизион противовоздушной обороны
 146-й гвардейский артиллерийский парк
 21-й отдельный гвардейский разведывательный эскадрон;
 15-й отдельный гвардейский сапёрный эскадрон
 13-й отдельный гвардейский эскадрон связи;
 10-й отдельный медико-санитарный взвод
 8-й гвардейский взвод химической защиты
 14-й продовольственный транспорт;
 16-й отдельный взвод подвоза ГСМ;
 15-й дивизионный ветеринарный лазарет;
 42-я подвижная ремонтная база;
 212-я полевая почтовая станция;
 223-я полевая касса Госбанка.
7-й гв.кк участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, в Люблинско-Брестской операции, в операции по захвату Бранденбурга, в Висло-Одерской и Берлинской операции.

К окончанию боевых действий полное название соединения стало следующим: 14-я гвардейская кавалерийская Мозырская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия.

Послевоенный период 
13 октября 1945 года Директивой Генерального Штаба ВС СССР № Орг/1/600 7-й гв.кк переформирован в 31-ю гвардейскую механизированную дивизию.
На базе кавалерийских дивизий корпуса были созданы механизированные полки со следующей нумерацией:
 98-й гвардейский механизированный полк — бывшая 14-я гв.кд
 99-й гвардейский механизированный полк — бывшая 15-я гв.кд
 100-й гвардейский механизированный полк — бывшая 16-я гв.кд
Дивизия в октябре 1945 года была передислоцирована в Азербайджанскую ССР в состав 40-й Армии Бакинского военного округа.

Штаб 31-й гв.мехд (войсковая часть 06715) и большинство частей дивизии были расквартированы в н.п.   Шамхор, в 20 километрах севернее Кировабада.

98-й гвардейский механизированный полк (98-й гв.мп или войсковая часть 18920) также дислоцировался в Шамхоре.

В 1957 году 31-я гвардейская механизированная дивизия была переформирована в 25-ю гвардейскую мотострелковую дивизию.

Нумерация линейных полков дивизии снова изменилась:
 366-й гвардейский мотострелковый полк — бывший 98-й гвардейский механизированный полк
 368-й гвардейский мотострелковый полк — бывший 99-й гвардейский механизированный полк
 370-й гвардейский мотострелковый полк — бывший 100-й гвардейский механизированный полк
17 ноября 1964 года 25-я гвардейская мотострелковая дивизия сменила порядковый номер на 23-й.
Полное наименование соединения стало: 23-я гвардейская Бранденбургская мотострелковая дивизия.
Полное новое наименование 98-го гв.мп стало: 366-й гвардейский мотострелковый Мозырский Краснознамённый ордена Суворова полк.

В 1985 году 366-й гв.мсп (в/ч 18920) был передислоцирован из Шамхора в Степанакерт — административный центр Нагорно-Карабахской автономной области.

Военный городок полка был размещён в верхней части города возле дороги соединяющей его с г. Шуша.

Кроме 366-го гв.мсп в гарнизон Степанакерта также вошёл передислоцированный с ним 622-й отдельный батальон химической защиты (622-й обхз) из состава 23-й гв.мсд.

До передислокации 366-го гв.мсп — крупных воинских частей на территории НКАО не было. Причины по которым руководство ВС СССР решило в 1985 году передислоцировать 366-й гв.мсп на расстояние 158 километров (по автомобильной дороге) южнее штаба дивизии — достоверно неизвестны.

Оценок причин передислокации полка с российской и армянской стороны в доступных источниках не имеется. По мнению азербайджанской стороны, это произошло вследствие тайных переговоров высокопоставленных армянских националистов с руководством ЗакВО.

Полк в Карабахском конфликте 
Во второй половине 1987 года в НКАО возникает острая межэтническая напряжённость.

В феврале 1988 года кризисная ситуация в регионе достигает накала после Сумгаитского погрома. Начинаются открытые вооружённые стычки между представителями армянской и азербайджанской национальностей.

366-й гв.мсп оказывается в сложной ситуации. Воинская часть расположенная непосредственно в городской черте, становится объектом пристального внимания экстремистов из числа местного армянского населения, которые пытаются любым способом захватить оружие. Схожая ситуация образуется и в других частях 23-й гв.мсд дислоцированных в населённых пунктах с преимущественно азербайджанским населением.

Фиксируются многочисленные факты нападения на военнослужащих и на военные объекты с целью завладения оружием, боеприпасами, транспортными средствами а также бронетехники.

Ситуация крайне ухудшается к моменту Распада СССР. У личного состава 366-го мсп, который фактически был заблокирован местным населением в собственном военном городке, начинает проявляться деморализация.

Связано это было со следующими факторами:
 Постоянные нападения на военнослужащих с целью захвата оружия
 Отсутствие должного продовольственного снабжения и денежного обеспечения личного состава
 Угрозы членам семей военнослужащих со стороны экстремистов
 Постоянное моральное давление со стороны представителей местного населения
 Неукомплектованность личного состава, которая сказывалась на невозможности обеспечить надёжную охрану объектов полка.
Полк не был развёрнут по полному штату. Вместо положенного личного состава в 1800 человек, по неполному штату для мотострелкового полка в мирное время — к февралю 1992 года в полку числилось только 630 человек, из них 129 офицеров и прапорщиков. При этом 49 из числа офицеров и прапорщиков были армяне. Молодое пополнение взамен увольняемых военнослужащих срочной службы, в виду блокады, не прибывало.
«...Офицеры и солдаты месяцами не получали денежного довольствия, неделями не ели хлеба, ели только сухари из НЗ (неприкосновенного запаса). Как в городе, так и в полку не было воды, нельзя было поменять бельё, в подразделениях имелись случаи педикулёза. Врачи части боролись с этим как могли, но их возможности были ограничены. Последние месяцы – январь – февраль 1992 года – не хватало в санчасти даже бинтов. С декабря 1991 года до начала марта дома, где проживали офицеры и их семьи, подвергались ежедневным ракетно-артиллерийским обстрелам. Погибла от осколков снаряда жена майора Пономарёва. Погибли при обстреле полка рядовой Ковалёв и младший сержант Бурковецкий, оторвало ногу осколком снаряда у лейтенанта Забелина. Об этой обстановке я постоянно докладывал командованию дивизии и армии. Кроме указаний копать щели и наблюдать за обстановкой, других каких-либо конкретных указаний по защите личного состава я не получал...»
В подобных тяжёлых условиях, к концу 1991 года, многим офицерам 366-го гв.мсп начинают поступать предложения об участии в боевых действиях на платной основе, на стороне армянских вооружённых формирований. В некоторых случаях офицеры давали согласие и участвовали на штатной бронетехнике в боевых действиях. В последующем подобное поведение офицеров и солдат 366-го полка и 622-го отдельного батальона химической защиты, которые после 25 декабря 1991 года формально вошли в состав Объединённых Вооружённых Сил СНГ, приобрело постоянный характер.

На их выбор во многом повлиял систематический ежедневный обстрел Степанакерта из танков и артиллерийских орудий со стороны азербайджанских формирований, который начался в декабре 1991 года.

Причём под огнём азербайджанских формирований неоднократно оказывался военный городок 366-го гв.мсп.

23 февраля 1992 года в результате обстрела из РСЗО "Град", осколками снарядов были убиты 2 и получили ранения 9 военнослужащих 366-го гв.мсп. Были частично разрушены жилые и хозяйственные строения и повреждено штатное вооружение полка.

Фактически, 366-й гв.мсп вышел из подчинения и не контролировался ни командованием 23-й гв.мсд ни руководством ЗакВО.

Кульминацией участия военнослужащих 366-го гв.мсп в боевых действиях на армянской стороне считается штурм Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

По утверждению азербайджанской стороны штурм был организован и проведён командиром 2-го мотострелкового батальона 366-го гв.мсп майором Сейраном Оганяном.

По утверждению армянской и российской сторон, военнослужащие 366-го гв.мсп в штурме Ходжалы не участвовали.

В виду угрозы вовлечения в конфликт остальных частей 23-й гв.мсд, руководство ОВС СНГ принимает решение об эвакуации личного состава 366-го гв.мсп и 622-го обхз из Степанакерта в Вазиани на территорию Грузии.

Командир 366-го гв.мсп полковник Юрий Зарвигоров получил от командования ЗакВО приказ о выводе полка из Степанакерта в северном направлении. Но командир 2-го мотострелкового батальона майор Сейран Оганян собрав офицеров и прапорщиков армянской национальности, а также солдат разных национальностей, сумел захватить один танк, 2 артиллерийских орудия и около 20 единиц БМП. Данными средствами он заблокировал маршрут эвакуации полковой колонны возле н.п. Баллыджа. Командованием ЗакВО по тревоге были подняты 328-й и 345-й парашютно-десантные полки 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Кировабаде, для оказания помощи в выводе остаткам 366-го гв мсп. Операция по выводу полка началась 1 марта 1992 года. Вывод сопровождался боями с армянскими формированиями, который повлёк за собой потери в живой силе и в технике. В боях был потерян 1 вертолёт Ми-24. При выводе полка около 180 военнослужащих полка среди которых 22 офицера перешли на армянскую сторону. Армянской стороной было захвачено 9 танков Т-72, 5 БТР-70, 49 БМП-1, 28 БМП-2, 5 БРМ-1К (96 единиц бронетехники). Количество захваченных артиллерийских орудий неизвестно.. 
 
10 марта 1992 года 366-й гвардейский мотострелковый Мозырский Краснознамённый ордена Суворова полк был расформирован в Вазиани.

Командиры 
 полковник Колыванов Александр Алексеевич — 1988—1990
 подполковник Зарвигоров Юрий Юрьевич — 1990—1992

См. также 
 3-я Туркестанская кавалерийская дивизия
 8-й кавалерийский корпус
 7-й гвардейский кавалерийский корпус
 Нагорно-карабахский конфликт
 Карабахская война

Примечания

Литература 
 «Вооружённые Силы СССР после Второй мировой войны: от Красной Армии к Советской. Часть 1: Сухопутные войска». Феськов В. И., Голиков В. И., Калашников К. А., Слугин С. А. Томск. 2013 год. Издательство Томского университета 640стр. ISBN 978-5-89503-530-6

Ссылки 
 Юрий Гирченко. «Армия государства, которого нет»

Закавказский военный округ
Мотострелковые полки СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1964 году
Гвардейские полки